

Sigle 
 Zone Bit Recording – una particolare codifica usata per la scrittura/lettura dei supporti magnetici e ottici

Codici 
 ZBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Konarak, Chah Bahar, Iran